Baronchelli ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Baronchelli (* 1957), französischer Fußballspieler
 Gianbattista Baronchelli (* 1953), italienischer Radrennfahrer
 Giuseppe Baronchelli (* 1971), ehem. italienischer Fußballer und heutiger Sportmanager

Siehe auch:
 Baroncelli